

Astronomia 
 6528 Boden – asteroide della fascia principale

Persone 
 Alana Boden (1997) – attrice britannica
 Samuel Boden (1826-1882) – scacchista britannico
 Cecil Boden Kloss (1877-1949) – zoologo britannico

Geografia

Austria 
 Boden – frazione di Pfafflar, comune nel distretto di Reutte (Tirolo)
 Saifen-Boden – ex comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Germania 
 Boden – comune nel circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)
 Boden – frazione di Großrückerswalde, comune nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)
 Boden – ex comune ora frazione di Radeburg, città nel circondario di Meißen (Sassonia)
 Groß Boden – comune nel circondario del ducato di Lauenburg (Schleswig-Holstein)

Stati Uniti d'America 
 Boden – area non incorporata nella contea di Potter (Texas)

Svezia 
 Boden – città nella contea di Norrbotten (Norrland)
 Boden – comune nella contea di Norrbotten (Norrland)

Svizzera 
 Boden – frazione di Adelboden, comune nel circondario di Frutigen-Niedersimmental (Canton Berna)

Altri progetti